Xenocranium (Ксенокранијум — „чудна лобања”) изумрли је род плаценталних сисара, из изумрле потпородице Epoicotheriinae унутар изумрле породице Epoicotheriidae, који је у периоду касног еоцена настањивао подручје Сјеверне Америке.

Етимологија назива

Опис 
Врста Xenocranium pileorivale је била фосоријални сисар који је по својој грађи тијела наликовао на представнике породица Talpidae, Chrysochloridae и Notoryctidae, те водио сличан начин живота. Ова врста сисара је била инсектојед по исхрани (тј. хранила се ситним бескичмењацима). Ова врста је посједовала дуге канџе на мишићавим предњим ногама, које је користила при копању земље. Глава је била троугластог облика, а њушка у облику лопате и прекривена са тврдом, дебелом кожом. Ова врста је поред предњих ногу користила и своју њушку при копању земље. Поред тога, мишићи врата су били снажни и заједно са вратним пршљеновима омогућавали покрете главе. Са задњим ногама је ова врста ископану земљу одгуривала иза себе. Такође, ова врста је била слијепа јер је у потпуности имала редуковане очи, док су чула додира, мириса и слуха била добро развијена.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Xenocranium.

Временска распрострањенст рода Xenocranium унутар породице Epoicotheriidae

Види још 
 Класификација сисара
 Epoicotheriinae

Референце 

Palaeanodonta
Изумрли сисари Северне Америке